Alexei Rodionow ist der Name folgender Personen:

* Alexei Borissowitsch Rodionow (* 1947), russischer Kameramann
 Alexei Pawlowitsch Rodionow (1898–1965), sowjetisch-russischer Generalmajor
 Alexei Olegowitsch Rodionow (* 1994), kasachischer Fußballspieler